Владимир Погодин:
 Погодин, Владимир Алексеевич (род. 1928) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Погодин, Владимир Евгеньевич (1951—2008) — вице-президент Федерации самбо России.
 Погодин, Владимир Сергеевич (1945—2022) — российский писатель, историк, искусствовед, теоретик и историк искусства.